Сент-Арну́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Сент-Арну — в департаменте Кальвадос;
 Сент-Арну — в департаменте Луар и Шер;
 Сент-Арну — в департаменте Приморская Сена;
 Сент-Арну — в департаменте Уаза.